De revolutionibus steht für:

 De revolutionibus orbium coelestium, Hauptwerk des Nikolaus Kopernikus
 De revolutionibus (Handschrift), Autograph des Nikolaus Kopernikus